May Water kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Water of May, vattendrag, Skottland, Perth and Kinross,

USA 

 May Water (sjö i USA), Colorado, Otero County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar